Patricia Libregts (1966), Nederlands waterpoloër
 Piet Libregts (1930-2013), Nederlands wielerploegleider
 Raymond Libregts (1964), Nederlands voetbalcoach
 Thijs Libregts (1941), Nederlands voetbalcoach